Украинско-Узбекистанские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Республикой Узбекистан и Украиной. Установлены 25 августа 1992 года. До 1991 года обе страны были республиками в составе Советского Союза. Сегодня они являются членами Организации Объединённых Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных структур.

История 
Дипломатическая миссия Украины в Узбекистане начала работу в 1993 году. Посольство Узбекистана на Украине открылось в 1995 году.

С момента установления отношений между государствами было совершено 8 визитов на высшем уровне. Лидер Узбекистана Ислам Каримов посещал Украину с государственным и официальными визитами в августе 1992 года, ноябре 1994 года, феврале 1998 года, октябре 1999 года. Официальные и рабочий визиты второго президента Украины Леонида Кучмы в Узбекистан были осуществлены в июне 1995, октябре 2000, декабре 2002 года, апреле 2003 года. Регулярно совершаются политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Договорно-правовая база двусторонних отношений состоит из 142 документов, из них 83 имеют статус межгосударственных и межправительственных договоров, 28 — межведомственных международных договоров, 33 документа не имеют статус международных договоров.

Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Узбекистане с 2020 года является Николай Дорошенко. Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Узбекистан на Украине является Курманов Алишер Анварович.

Экономическое сотрудничество 
Узбекистан поставляет Украине хлопковое волокно, текстильные изделия, нефтепродукты, цветные металлы.  
Украина экспортирует в Узбекистан машины и оборудование, фармацевтические продукты, продукты, древесину.  На территории Узбекистана уже действует 60 предприятий с участием украинских партнёров, в том числе 5 предприятий со 100% иностранным капиталом.

35 совместных предприятий с участием узбекского капитала работают на Украине. Основными сферами их деятельности является производство товаров народного потребления, поставки на украинский рынок широкой номенклатуры экспортной продукции, оказание услуг.  

В 2013 году товарооборот товарами и услугами составил 469,8 млн долларов США.  

В 2014 году объём товарооборота между странами составили 607,6 млн долларов США.  

2018 год страны завершили с товарооборотом в 430 млн долл (148% к 2017 году). 

В 2018 году Узбекистан стал крупнейшей страной по импорту украинского сахара (60 % от всего украинского сахарного экспорта); в конце года поставки осложнились, ввиду ответных мер Ташкента из-за выдавливания узбекского производителя с украинского авторынка. Узбекская сторона приостановила процесс растаможивания товаров из Украины. 1 декабря Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины («Укрцукор») заявила, что сахар и другие грузы, поступающие в Узбекистан, не разгружаются и не растаможиваются.

3 декабря  2018 года стало известно о прекращении Украиной антисубсидиционного расследования. В этот же день представитель украинского фармпроизводителя сообщил, что «границы полностью открылись».

Украинцы в Узбекистане 

Первые сведения о переселенцах с территории современной Украины в Центральной Азии появились в XVIII веке. Теперь в Узбекистане проживают 86 тысяч этнических украинцев, из них 40 тысяч — в Ташкенте. В узбекской столице действуют украинские культурные центры «Славутич» и «Батькивщина». Подобные центры расположены также в Алмалыке и Янгиюле. На территории РУз живут около 40 тысяч крымских татар.

Ссылки 
 Посольство Республики Узбекистан в Украине о двустороннем сотрудничестве
 Посольство Украины в Республике Узбекистан

Примечания 

Узбекистан
Украина